

Cinema 
Outward Bound – film del 1930 diretto da Robert Milton e Ray Enright

Televisione 
Outward Bound – film tv del 1947 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
Outward Bound – documentario del 2011 diretto da Pietra Brettkelly

Altro 
Outward Bound – rete internazionale di scuole di educazione